Watertoren (Slikkerveer) (1906-heden)
 Watertoren (Rijsoord) (1906-1966)